

Personnalitéss
 Alexander Henry, dit l'Aîné (1739-1824) est un explorateur et négociant en fourrures américain.
 Alexander Henry le Jeune (1765-1814), est un négociant en fourrures, explorateur et diariste canadien, neveu du précédent.
 Alexander Henry (1818-1894) est un fabricant d'arme à feu écossais, basé à Édimbourg, et concepteur du canon du fusil Martini-Henry.
 Alexander Henry (1823–1883) est un maire de Philadelphie, durant la Guerre de Sécession célèbre pour ses efforts visant à éliminer les sympathisants de la Confédération de la ville dès le début de la guerre et sa participation la défense civile de la ville durant la Campagne de Gettysburg en 1863.
 Alex Henry (né le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Alexander Henry est un membre du Parlement britannique pour la circonscription du .

Navire
 Le CCGS Alexander Henry est un ancien brise-glace léger et baliseur de la Garde côtière canadienne qui a servi sur les Grands Lacs de 1959 à 1984. En 1986, le navire est cédé au musée maritime des Grands Lacs à Kingston (Ontario), pour devenir un navire musée.